Parkes kan som auktorsförkortning betyda:

 Kenneth C. Parkes
 Hilda M. Parkes

Robotskapade auktorsförkortningar